Millocerus är ett släkte av skalbaggar. Millocerus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Millocerus